Lövdalen kan syfta på:

Lövdalen, Norrköpings kommun – småort i Norrköpings kommun
Lövdalen, Örebro kommun – småort i Örebro kommun
Lövdalen, Bergs kommun